Paul Strauss (1852-1942), homme politique français ;
 Paul Strauss (1922-2007), chef d'orchestre américain.

Voir aussi